Алекса́ндра Весело́вская:
 Веселовская, Александра Марианна (?—1645) — супруга Кшиштофа Веселовского, государственного деятеля Великого княжества Литовского, маршалка великого литовского.
 Веселовская, Александра Адольфовна (1840—1910) — русская писательница и переводчица, жена профессора А. Н. Веселовского, мать Ю. А. Веселовского.